Петросу () — село в Фалештском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Петросу, включающей также сёла Мэгура и Новая Мэгура.

География 
Село расположено на высоте 182 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Петросу проживает 798 человек (382 мужчины, 416 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Фалештского района